Корсунка — название населённых пунктов:

Россия 
 Корсунка — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Украина 
 Корсунка — село в составе города Новая Каховка Херсонской области.
 Корсунка — село в Тальновском районе Черкасской области.